Cvejić ist der Familienname folgender Personen:

 Biserka Cvejić (1923–2021), jugoslawische Opernsängerin (Alt und Mezzosopran)
 Nikola Cvejić (1896–nach 1946), jugoslawischer Opernsänger (Bass)
 Žarko Cvejić (1907–nach 1962), jugoslawischer Sänger (Bass)